Slovo svršek či svršky obecně označuje svrchní část nějakého předmětu, tělesa nebo objektu a může znamenat:

 Svršek (karta) – třetí nejvyšší kartu v hracích kartách německého typu (mariášových). V kartách francouzského typu (whistových, žolíkových) mu odpovídá královna (dáma)
 Železniční svršek nebo kolejový svršek – odborné termíny pro svrchní část železniční tratě nebo obecně kolejové dráhy
 Svrchní tvarovanou část boty
 Svršky – souhrnné označení pro oděv, šaty, prádlo, tedy všechno to, co člověk nosí na těle

Související články 
 vršek
 spodek